Laleczka (album)
 Laleczka (film 1956)
 Laleczka (film 2019)
 Laleczka (powieść)

Zobacz też
 Laleczka Chucky
 Lalka